Карери () — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Реджо-Калабрия.

Население составляет 2442 человека, плотность населения составляет 64 чел./км². Занимает площадь 38 км². Почтовый индекс — 89030. Телефонный код — 0964.

Ссылки